Con guerra civile lituana ci si può riferire a:

Guerra civile lituana (1381-1384), una guerra tra Jogaila e suo zio Kęstutis con il figlio Vitoldo
Guerra civile lituana (1389-1392), una guerra tra Jogaila e suo cugino Vitoldo
Guerra civile lituana (1432-1438), una guerra tra Švitrigaila e Sigismund Kęstutaitis
Guerra civile lituana (1700), una guerra tra molte famiglie potenti